Baumberg ist

ein Ortsname:
 Baumberg (Bad Heilbrunn), Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Baumberg (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Baumberg (Monheim am Rhein), Ortsteil der Stadt Monheim am Rhein, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

ein Personenname:
 Antonie Baumberg (1857–1902), österreichische Schriftstellerin
 Gabriele Baumberg (1766–1839), österreichische Schriftstellerin und Dichterin
 Max Baumberg (1906–1978), deutscher Eisenbahningenieur und Lokomotivkonstrukteur

Siehe auch:
 Baumberge
 Baumberger
 Baumburg